Aloysia är ett släkte av verbenaväxter. Aloysia ingår i familjen verbenaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Verbenaväxter
Aloysia